Vorrei – album di Mino Reitano del 1990
 Vorrei/Vivere – singolo di Mino Reitano del 1990
 Vorrei – album di Mariadele del 2000
 Vorrei – singolo dei Lùnapop del 2001
 Vorrei – singolo di Daniela Pedali del 2003
 Vorrei – singolo dei Marta sui Tubi del 2013
 Vorrei – canzone dei Luf del 2008, dedicata a Peppino Impastato